Жан-П'єр Шанже (;  , Домон, Франція) — французький нейробіолог. Фахівець з роботи нервової системи людини на різних рівнях — від молекули до мозку.

Нагороди та визнання 
Великий Хрест ордена «За заслуги» 
Командор Ордена мистецтв та літератури
Великий Хрест ордену Почесного легіону
член Європейської організації молекулярної біології
1974:член Леопольдини
1978:Міжнародна премія Гайрднера
1982:
1982:Премія Вольфа з медицини
1983:член Національної академії наук США
1985:член Шведської королівської академії наук
1988:член Французької Академії Наук
1988:член Європейської Академії
1992:Золота медаль Національного центру наукових досліджень
1993:
1994:
1994:член Американської академії мистецтв і наук
1995:
2001:Премія Бальцана
2004:
2004:член Угорської академії наук
2007:
2008:
2010:
2018:Премія Альберта Ейнштейна

Доробок 
 Der neuronale Mensch. Wie die Seele funktioniert – die Entdeckungen der neuen Gehirnforschung. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1984, ISBN 3-498-00865-X (Originalausgabe L'Homme Neuronal, Fayard, Paris, 1983, Hachette, Paris, 1998).
 Mit Alain Connes: Gedankenmaterie. Springer, Berlin u. a. 1992, ISBN 3-540-54559-X (Original Matière à pensée, Odile Jacob 1989, Ed. du Seuil 1992).
 Raison et plaisir. Odile Jacob, Paris, 1992.
 Herausgeber: Fondements naturels de l'éthique. Odile Jacob, Paris, 1993.
 Herausgeber mit Jean Chavaillon: Origins of the Human Brain. (Fyssen Foundation Symposium 5), Oxford University Press, 1996.
 Herausgeber: Une même éthique pour tous ? Odile Jacob, Paris, 1997.
 Mit Paul Ricoeur: Ce qui nous fait penser. Odile Jacob, Paris, 1998, 2000 (englische Übersetzung: What makes us think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue about Ethics, Human Nature, and the Brain, Princeton University Press, 2000).
 Mit J. Monod, J. Wyman: On the nature of allosteric transitions: a plausible model. J. Mol. Biol., Band 12, 1965, S. 88–118.
 Mit M. Kasai, C. Y. Lee: The use of a snake venom toxin to characterize the cholinergic receptor protein. Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A., Band 67, 1970, S. 1241–1247.
 Mit A. Danchin: The selective stabilization of developing synapses: a plausible mechanism for the specification of neuronal networks. A. Nature, Band 264, 1976, S. 705–712.
 Mit J. Giraudat u. a.: Structure of the high affinity binding site for noncompetitive blockers of the acetylcholine receptor: Serine-262 of the delta subunit is labeled by [3 H] chlorpromazine. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., Band 83, 1986, S. 2719–2723.
 Mit S. Dehaene: The Wisconsin card sorting test: theoretical analysis and modelling in a neuronal network. Cerebral Cortex, Band 1, 1991, S. 62–79.
 Mit M. Picciotto u. a.: Abnormal avoidance learning in mice lacking functional high-affinity nicotine receptor in the brain. Nature, Band 374, 1995, S. 65–67.
 Mit M. Picciotto u. a.: Acetylcholine receptors containing 2-subunit are involved in the reinforcing properties of nicotine. J.P. Nature, Band 391, 1998, S. 173–177.
 Mit M. Zoli u. a.: Increased neurodegeneration during aging in mice lacking high-affinity nicotinic receptors. EMBO J., Band 18, 1999, S. 1235–1244.
 Mit R. Klink u. a.: Molecular and physiological diversity of nicotinic acetylcholine receptors in the midbrain dopaminergic nuclei. J. Neurosci., Band 21, 2001, S. 1452–1463.
 Mit S. Edelstein: Allosteric receptor after 30 years. Neuron, Band 21, 1998, S. 959–980.
 Mit S. Dehaene, M. Kerszeberg: A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks. J.P. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), Band 95, 1998, S. 14529–14534.

Примітки

Посилання 
 
 Jean-Pierre Changeux.  Internationale Stiftung Preis Balzan
 Webseite bei der Academia Europaea 

Члени Шведської королівської академії наук
Члени Європейської академії
Члени Американської академії мистецтв і наук
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Члени Леопольдини
Нагороджені Великим Хрестом ордена Почесного легіону
Командори Ордена мистецтв та літератури
Нагороджені Великим Хрестом ордена «За заслуги» (Франція)
Члени Угорської академії наук